Operative Gruppe bezeichnet:

 eine vorübergehende militärische Einsatztruppe; siehe Task Force (Militär)
 eine vorübergehende polizeiliche Einsatztruppe; siehe Organisation der Polizei
 eine Technik der Gruppenkoordination in der angewandten Sozialpsychologie; siehe Grupo Operativo